Diesel Washington (nascido em 1969) é um ator afro-americano  de filmes pornográficos gays. Em seus filmes tem o costume de fazer papel dominador, principalmente nos filmes de estilo BDSM. Até pouco tempo era exclusivo da Titan Media. Diesel ganhou diversos Grabby Awards, o mais recente em 2009 como "Performer of the year" além ainda de possuir um blog, dieselwashingtonxxx.com, que mistura noticias da industria gay com reflexões e fotos pessoais suas. Em 2008, A International Escort Awards ou vulgarmente  "Hookies" reconheceu ele como o melhor "Year's best fetish escort"( Ou algo como Gigolo mais desejável do ano, ou ainda Garoto de Programa que desperta mais a fetiche) , enquanto que em 2010 ele ganhou um prêmio "Hookie" pelo seu blog.

Biografia 
Nascido no Brooklyn, aos cinco anos de idade, mudou-se com a mãe em Staten Island. Ele cresceu apenas com a figura materna, que viveu na pobreza e solidão, devido às mudanças em que sua mãe o forçou a passar muito tempo sozinho, com a única companhia de quadrinhos, sua grande paixão. Com a idade de doze anos, ele começou a trabalhar para ganhar a vida, então é notado por um treinador de basquete, que o ensina a jogar o jogo, e graças a sua altura, ele mais tarde entrou na equipe da escola. Em vez de ir para a faculdade com uma bolsa de estudos, ele optou por se alistar nas forças armadas, onde permaneceu por três anos. Mais tarde ele voltou a estudar, se formou e começou a trabalhar como técnico de informática. Depois que ele realizou vários trabalhos, incluindo um guarda de segurança e comerciante de couro, ele decidiu mudar sua vida completamente e em 2006 ele fez sua estréia como ator pornô.

Ele começou a trabalhar na indústria como um modelo pornográfico exclusivo para a fundação da Titan Media. Ele fez sua estréia no filme Hitch e, posteriormente, participou em inúmeros títulos, tornando-se um ativo e dominante rapidamente se tornando um dos principais artistas negro na indústria pornô gay.

Em 2009, ele ganhou um Grabby Award como artista do ano e autor de seu blog dieselwashingtonxxx.com, que combina notícias do setor com fotos e reflexos pessoais. Em maio de 2010, juntamente com Romano Corazón e Jeremy Bilding, ele realiza a edição anual do Grabby Awards, e recebe cinco indicações para os prêmios, incluindo artista do ano e melhor ator coadjuvante.

Videografia 
 Taken (Channel 1 Releasing)
 Red Light (Falcon Entertainment)
 Asylum (Falcon Entertainment)
 Michael Lucas' Auditions, vol. 14 (Lucas Entertainment)
 Rear Deliveries (Raging Stallion Studios)
 Steamworks (Raging Stallion Studios)
 Playbook (Titan Media)
 Double Standard (Titan Media)
 Folsom Prison (Titan Media)
 Telescope (Titan Media)
 Breakers (Titan Media)
 Fear (Titan Media)
 Boiler (Titan Media)
 Crossing the Line: Cop Shack 2 (Titan Media)
 Hitch (Titan Media)
 Folsom Filth (Titan Media)

Prêmios 
Premios Grabby 2008 - Cock Candentes 
Premios Grabby 2009 - Artista do Ano
Premios Grabby 2009 - Melhor Porn Star Blog
Internacionales Escort Premios 2008 - Melhor Fetiche 
Internacionales Escort Premios 2009 - Melhor Site de Acompanhantes
Internacionales Escort Premios 2010 - Melhor Blogger / Escritor
Premios Grabby 2010 - Melhor ator coadjuvante

Ligações externas 
 

Atores LGBT dos Estados Unidos
Atores pornográficos dos Estados Unidos
Atores pornográficos afro-americanos
Atores pornográficos LGBT